Sattler peut désigner :
 Bob Sattler (1951-), acteur américain
 
 Johann Michael Sattler (1786-1847), peintre autrichien
 Josef Kaspar Sattler (1867-1931), peintre allemand
 Norbert Sattler (1951-2023), kayakiste autrichien
 Vincent Sattler (1969-1988), footballeur français

 Château Sattler, demeure inscrite aux monuments historiques, à Exincourt

Homonymie de patronyme